bengáli nép;
bengáli nyelv;
bengáli írás;

 egyéb
Bengália vagy Bengál, mint régió
bengáli tigris;
Bengáli, egy villamos típuscsalád beceneve
Bengáli-öböl.